MacDougall ou McDougall est un patronyme d'origine écossaise.

 Beatrice MacDougall, championne de patinage artistique ;
 Ben MacDougall (1977 - ), joueur écossais de rugby à XV ;
 Colin MacDougall (1834-1901), homme politique canadien en Ontario ;
 Don McDougall (1917 - ), réalisateur américain ;
 Don MacDougall, ingénieur du son américain ;
 Duncan MacDougall (médecin) (circa 1866 - 1920), physicien américain qui chercha à mesurer le poids de l'âme ;
 Ewen MacDougall, seigneur des Îles écossais ;
 Jack MacDougall, homme politique canadien ;
 Ranald MacDougall (1915 - 1973), cinéaste américain ;
 Ted MacDougall (1947 - ), footballeur écossais ;
 William Brown Macdougall (1868-1936), artiste peintre, graveur et illustrateur écossais ;
 Clan MacDougall, clan écossais.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais